Viasat Film, magyarországi televíziócsatorna (2022–; korábban: AXN Sci-Fi, AXN Black, Sony Movie Channel)
 Viasat Film, skandináv országokban működő televíziótársaság (2012–2020; korábban: TV1000, ma: V Film)